2 miejscowości w Polsce:
 Goszyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Goszyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew